Contea di Simpson o Simpson County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Simpson (Kentucky)
 Contea di Simpson (Mississippi)